Hamburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamburg Historic District (Davenport, Iowa), NRHP-ID: 83003656
 Hamburg Historic District (Hamburg, Pennsylvania), NRHP-ID: 10000398